Лукшин — славянская фамилия. Женская форма Лукшина.
 Лукшин, Василий Андреевич (1912—1967) — генерал-майор, заместитель председателя КГБ СССР и начальник 8-го Главного управления КГБ СССР. 

 Лукшина, Мария Дмитриевна (в девичестве Цици́лина; 1932—2014) — советская шоссейная велогонщица, заслуженный мастер спорта, выступала за сборную СССР.